Black Coffee kan syfta på:

 Black Coffee (film, 1931) – en brittisk detektivfilm från 1931 i regi av Leslie S. Hiscott
 Black Coffee (All Saints) – en sång från 2000 av All Saints
 Black Coffee (musikalbum av Beth Hart) – musikalbum från 2018 av Beth Hart
 Black Coffee (musikalbum av Al Kooper) – musikalbum från 2005 av Al Kooper